Hr. Ms. Ternate (ex HMAS Kalgoorlie), een Nederlands fregat van de Batjanklasse.
 Hr. Ms. Kortenaer (1945), een Nederlands snelfregat van de Evertsenklasse.
 Hr. Ms. Jacob van Heemskerck (1986), een Nederlands fregat van de Jacob van Heemskerckklasse.